Priorato kan syfta på:

 Priorato, region i Katalonien
 Priorato, vindstrikt i Spanien
 Galeazzo Gualdo Priorato, italiensk krigare och historieskrivare